Престес () — бразильская фамилия. Известные носители:
 Престес, Анита Леокадия (род. 1936) — бразильский историк
 Престес, Жулиу (1882—1946) — избранный президент Бразилии (1930)
 Престес, Луис Карлос (1898—1990) — бразильский коммунист

 Бенарио-Престес, Ольга (1908—1942) — немецко-бразильская революционерка-коммунистка, жена Луиса Карлоса Престеса